Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der „Springboks“, der südafrikanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Südafrika bestritt das erste offizielle Test Match am 30. Juli 1891 gegen die British Lions, die Auswahlmannschaft der vier britischen Home Nations.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1891–1938

1949–1969

1970–1989

1992–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status 
1921 spielten die Springboks dreimal gegen die australischen New South Wales Waratahs. Während die Australian Rugby Union diesen Spielen den Status als Test Match zuerkennt, tut dies die South African Rugby Union bis heute nicht. Grund dafür ist, dass Rugby Union damals ausschließlich im Bundesstaat New South Wales gespielt wurde und die australische Auswahl deshalb aus Sicht der Südafrikaner nicht als vollwertige Nationalmannschaft betrachtet werden kann. 

Ebenfalls keinen Test-Match-Status besitzen die Spiele der Springboks während der Rebellentour der New Zealand Cavaliers:

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 South African Rugby Union (englisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Ergebnisliste auf espnscrum.com
 Spiele der Springboks auf rugbydata.com

Sudafrika
Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft